Der FIS Snowboard-Weltcup 2003/04 begann am 12. September 2003 im chilenischen Valle Nevado und endete am 14. März 2004 im italienischen Bardonecchia. Bei den Männern wurden 41 Wettbewerbe, bei den Frauen wurden 35 Wettbewerbe ausgetragen. Die Gesamtweltcups sicherten sich der Kanadier Jasey-Jay Anderson und die Französin Julie Pomagalski.

Männer

Podestplätze 
 PGS = Parallel-Riesenslalom
 PSL = Parallel-Slalom
 SBX = Snowboardcross
 HP = Halfpipe
 BA = Big Air

Weltcupstände

Frauen

Podestplätze

Weltcupstände

Weblinks 
 Weltcup Herren

 Weltcup Damen

Wintersport-Weltcup 2003/04
2003/04